Este anexo lista os bairros (loteamentos) da cidade de Santa Bárbara d'Oeste:

Bairros

Regiões 
O perímetro urbano do município de Santa Bárbara d'Oeste é dividido de forma não oficial em Centro Histórico (CE), Centro Geográfico (CG), Zona Norte (ZN), Zona Leste - região do Mollon (ZLM), Zona Leste - região do Pérola (ZLP), Zona Leste - região do Europa (ZLE), Zona Sul - região do Olaria (ZSO), Zona Sul - região do Vista Alegre (ZSV), Zona Sul - região do Santa Rita (ZSS), Zona Oeste - região do Linópolis (ZOL), Zona Oeste - região do Siqueira Campos (ZOS) e Zona Oeste - região do Distrito Industrial (ZOI).

Ver também 
 Lista de bairros de Americana
 Lista de bairros de Nova Odessa

Santa Bárbara d'Oeste